Roof, est le nom d'un fabricant de casques de moto ;
 Roof, nom parfois utilisé à la place de rouf et désignant une superstructure d'un bateau ne s'étendant pas sur toute sa largeur.